L'expression Hong Kong Film Awards 2006 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2006
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2007 mais honorait des films sortis en 2006 à Hong Kong